Chocolate Damashii (em japonês: チョコレート魂) é o 21º single da cantora Aya Matsuura.

Número de Catálogo
EPCE-5617 (CD)

EPBE-5320 (Single V)

Canções do CD
1. Chocolate Damashii (チョコレート魂; Alma de chocolate)

2. Gatsun (ガツン)

3. Chocolate Damashii (Instrumental) (チョコレート魂 (Instrumental))

Canções do Single V
1. Chocolate Damashii (チョコレート魂) (PV)

2. Chocolate Damashii (Sweet Ayaya Ver.) (チョコレート魂 (Sweet Ayaya Ver.))

3. PV Making of (PVメイキング映像)

Singles de 2009
Aya Matsuura